Exocelina — род жуков-плавунцов (Copelatinae, Dytiscidae). Более 180 видов.

Распространение 
Ориентальная область, Австралазия, Тихоокеанские острова.

Описание 
Мелкие водные жуки коричневого цвета (от красноватого до тёмно-бурого), длина около 5 мм (от 3 до 6 мм), округло-овальной вытянутой формы тела. Усики 11-члениковые. Крылья хорошо развиты. Всегда связаны с проточной водой: маленькие ручьи, заводи у речных берегов. Первоначально виды Exocelina включались в состав рода Copelatus. По результатам ревизии проведённой в 2016 году энтомологами Еленой Шавердо (Helena Vladimirovna Shaverdo, Naturhistorisches Museum Wien, Вена, Австрия), К. Сагато (Katayo Sagata; Papua New Guinea Institute for Biological research (PNG-IBR), Горока, Папуа — Новая Гвинея) и М. Балком (Michael Balke; Zoologische Staatssammlung München, Мюнхен Германия), род Exocelina включает более 150 видов, большая часть которых описаны с острова Новая Гвинея (около 100) и Новая Каледония (36).

 Exocelina abdita	(Balke, Watts, Cooper, Humphreys & Volger 2004)
 Exocelina adelbertensis Shaverdo & Balke, 2018
 Exocelina advena	
 Exocelina advena	Broun 1886
 Exocelina aipo	(Balke 1998)
 Exocelina aipomek	(Balke 1998)
 Exocelina allerbergeri	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina ambua Shaverdo & Balke, 2018
 Exocelina andakombensis Shaverdo & Balke, 2016
 Exocelina ascendens	(Balke 1998)
 Exocelina astrophallus	(Balke 1998)
 Exocelina atowaso	(Shaverdo, Sagata & Balke 2005)
 Exocelina atra	(Sharp 1882)
 Exocelina atrata	(Balfour-Browne 1939)
 Exocelina atripennis	(Balfour-Browne 1939)
 Exocelina aubei	(Montrouzier 1860)
 Exocelina australiae	(Clark 1863)
 Exocelina australis	(Clark 1863)
 Exocelina bacchusi	(Balke 1998)
 Exocelina baga	(Balke & Hendrich 2001)
 Exocelina barbarae	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina bewani Shaverdo & Balke, 2018
 Exocelina bimaculata	(Perroud & Montrouzier 1864)
 Exocelina boulevardi	(Watts 1978)
 Exocelina broschii	(Balke 1998)
 Exocelina brownei	(Guignot 1942)
 Exocelina brunoi	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina burwelli	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina casuarina	(Balke & Hendrich 1998)
 Exocelina charlottae	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina commatifera	(Heller 1916)
 Exocelina creuxorum	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina cyclops Shaverdo & Balke, 2018
 Exocelina damantiensis	(Balke 1998)
 Exocelina danae	(Balke 1998)
 Exocelina desii	(Balke 1999)
 Exocelina elongatula	(Macleay 1871)
 Exocelina erteldi	(Balke 1998)
 Exocelina ferruginea	(Sharp 1882)
 Exocelina feryi	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina flammi	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina fume	(Balke 1998)
 Exocelina gapa	(Watts 1978)
 Exocelina garaina Shaverdo & Balke, 2016
 Exocelina gaulorum	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina gelima	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina glypta	(Guignot 1955)
 Exocelina gracilis	(Sharp 1882)
 Exocelina heidiae	(Balke 1998)
 Exocelina hintelmannae	(Shaverdo, Sagata & Balke 2005)
 Exocelina ibalimi Shaverdo & Balke, 2018
 Exocelina inexspectata	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina injiensis Shaverdo & Balke, 2016
 Exocelina interrupta	(Perroud & Montrouzier 1864)
 Exocelina jaseminae	(Balke 1998)
 Exocelina jeannae	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina kainantuensis	(Balke 2001)
 Exocelina karmurensis	(Balke 1998)
 Exocelina kabwumensis Shaverdo & Balke, 2016
 Exocelina keki Shaverdo & Balke, 2018
 Exocelina ketembang	(Balke 1998)
 Exocelina koghis	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina kolleri	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina kumulensis Shaverdo & Balke, 2018
 Exocelina larsoni	(Balke 1998)
 Exocelina leae	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina lilianae	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina maculata	(Sharp 1882)
 Exocelina madangensis	(Balke 2001)
 Exocelina manfredi	(Balke 1998)
 Exocelina marawaka Shaverdo & Balke, 2016
 Exocelina marinae	(Shaverdo, Sagata & Balke 2005)
 Exocelina me	(Balke 1998)
 Exocelina melanaria	(Sharp 1882)
 Exocelina mendiensis Shaverdo & Balke, 2018
 Exocelina menyamya Shaverdo & Balke, 2018
 Exocelina messeri	(Balke 1999)
 Exocelina miriae	(Balke 1998)
 Exocelina monae	(Balke 1998)
 Exocelina monteithi	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina munaso	(Shaverdo, Sagata & Balke 2005)
 Exocelina nielsi	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina niklasi	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina nomax	(Balfour-Browne 1939)
 Exocelina novaecaledoniae	(Balfour-Browne 1939)
 Exocelina okapa Shaverdo & Balke, 2018
 Exocelina ouin	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina parvula	(Boisduval 1835)
 Exocelina patepensis	(Balke 1998)
 Exocelina perfecta	(Sharp 1882)
 Exocelina piusi Shaverdo & Balke, 2018
 Exocelina poellabauerae	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina polita	(Sharp 1882)
 Exocelina posmani Shaverdo & Balke, 2016
 Exocelina punctipennis	(Lea 1899)
 Exocelina pseudofume Shaverdo & Balke, 2018
 Exocelina pseudopusilla Shaverdo & Balke, 2018
 Exocelina pusilla Shaverdo & Balke, 2018
 Exocelina rasilis	(Lea 1899)
 Exocelina remyi	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina rivulus	(Balke 1998)
 Exocelina rotteri	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina rufa	(Balke 1998)
 Exocelina sanctimontis	(Balke 1998)
 Exocelina schoelleri	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina shizong	(Balke & Bergsten 2003)
 Exocelina sima Shaverdo & Balke, 2018
 Exocelina simbaiensis Shaverdo & Balke, 2018
 Exocelina simbaijimi Shaverdo & Balke, 2018
 Exocelina simoni	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina simplex	(Clark 1863)
 Exocelina staneki	Wewalka, Balke & Hendrich 2010
 Exocelina subjecta	(Sharp 1882)
 Exocelina sumokedi Shaverdo & Balke, 2018
 Exocelina tekadu Shaverdo & Balke, 2016
 Exocelina takime	(Balke 1998)
 Exocelina talake	(Balke 1998)
 Exocelina tarmluensis	(Balke 1998)
 Exocelina ullrichi	(Balke 1998)
 Exocelina varirata Shaverdo & Balke, 2016
 Exocelina vladimiri	(Shaverdo, Sagata & Balke 2005)
 Exocelina wareaga Shaverdo & Balke, 2016
 Exocelina woitapensis Shaverdo & Balke, 2016
 Exocelina yoginofi Shaverdo & Balke, 2018

Примечания

Литература

Ссылки 
 Exocelina. species-id.net

 
Роды жесткокрылых